Dschingisiden (auch Činggisiden) wurden die direkten Nachfahren des mongolischen Herrschers Dschingis Khan (* zwischen 1155 und 1167; † 1227) genannt.

Dschingis Khan gehörte zum Stamm der Mongghol, zum Klan der Bordschigin (Wildenten-Leute) und zum Unterklan der Qiyat (Kijat).
Sein ältester Sohn war Dschötschi (* 1183, † 1227), der zweite Tschagatai (* um 1186, † 1242), der dritte Ögedei (* 1186/89, † 1241), der vierte Tolui (* um 1191, † 1232).

Bordschigin (Mongolisch: Боржигин, Borjigin; ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ; Russisch: Борджигин, Bordžigin) benennt eine weitergehende Abstimmungslinie und bezieht sich auf den mongolischen Krieger Bodonchar Munkhag (* 850, † 900), von dem neben Dschingis Khan auch Timur Lenk abstammen soll.

Eine direkte Abstammung von Dschingis Khan war von Vorteil oder sogar Voraussetzung für die Übernahme der Herrschaft in vielen zentralasiatischen Reichen und mongolischen Nachfolgestaaten.

Dynastien 
Viele asiatische Dynastien leiteten sich von Dschingis Khan ab, darunter
 Die Yuan-Dynastie in China, 1271–1368, begründet von Kublai Khan, einem Enkel Dschingis Khans
 Nördliche Yuan, 1368–1634, die aus China geflohenen Yuan errichteten im Norden ein neues Reich
 Die Ilkhane in Persien, 1256–1335, begründet von dem Feldherrn Hülegü, einem Enkel Dschingis Khans
 Die Tschagataiden, Herrscher des Tschagatai-Khanats, 13.–16. Jahrhundert, begründet von Tschagatai Khan, dem zweiten Sohn Dschingis Khans
 Östliches Tschagatai-Khanat in Mogulistan, 14.–17. Jahrhundert
 Yarkant-Khanat, 1514–1680, begründet von Sultan Said Khan
 Die Herrscher der Goldenen Horde, 1236–1360, begründet von dem Fürsten Batu, einem Enkel Dschingis Khans.
 Die Herrscher von Teilen, Abspaltungen und Nachfolgern der Goldenen Horde:
 Blaue Horde, Bestandteil der Goldenen Horde, Begründer war Dschötschi, ein Sohn Dschingis Khans
 Orda-Horde, 1242 – 15. Jahrhundert, begründet von Orda Khan, einem Enkel Dschingis Khans
 Weiße Horde, 1242 – 15. Jahrhundert
 Kasachen-Khanat, 15.–19. Jahrhundert, als Nachfolge-Khanat der Weißen Horde
 Khanat Kasan, 1438–1552, begründet von Ulug Mehmed
 Khanat der Krim, 1441–1783/92, begründet von Hacı Giray, mit Blutsverwandtschaft zu Toktamisch
 die Scheibaniden kämpften – nachdem in der Goldenen Horde die Linie Batus ausgestorben war – um die Macht, wurden aber abgedrängt und stellten daraufhin die Herrscher in:
 Khanat Chiwa, 1512 bis 1920
 Usbeken-Khanat, im 15. Jahrhundert, begründet von Usbek Khan
 Khanat Sibir, 14.–15. Jahrhundert
 Die Tuqay-Timüriden herrschten im Khanat Astrachan und später im Khanat Buchara; sie beriefen sich auf Tuqa Timur

Genealogie

Stammtafel

Stammliste

Einzelnachweise 

 
Dschingis Khan
Zentralasiatische Geschichte
Stammtafel